Das Kabinett Ahmadineschād I bestand vom 3. August 2005 bis zum 12. Juni 2009.

Mitglieder

Siehe auch 
 Kabinett Ahmadineschād II

Quelle 

Ahmadineschad 1
Aufgelöst 2009